Матчі у групі B чемпіонату світу з футболу 2018 були зіграні з 15 по 25 червня 2018 року. У групі виступали Португалія, Іспанія, Марокко та Іран. Команди, що посіли два перших місця, вийшли до 1/8 фіналу.

Таблиця

Матчі

Марокко — Іран

Португалія — Іспанія

Португалія — Марокко

Іран — Іспанія

Іран — Португалія

Іспанія — Марокко

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат світу з футболу 2018 (група B)  

Чемпіонат світу з футболу 2018